Авербух, Александр:
 Авербух, Александр Валерьевич (род. 1974) — израильский легкоатлет, двукратный чемпион Европы по прыжкам с шестом.
 Авербух, Александр Владимирович (род. 1957) — автор-исполнитель песен.
 Авербух, Александр Михайлович (род. 1985) — израильский поэт, переводчик и литературовед. Пишет на русском языке.